Соревнования в плавании на 200 метров комплексным плаванием (женщины) на чемпионате мира по водным видам спорта 2011 года проводились в бассейне Шанхайского спортивного центра «Восток» 24 и 25 июля.

Отборочные заплывы начались 24 июля в 9:56 по местному времени (UTC+8). Полуфиналы проводились в тот же день в 18:24, а финал — 25 июля в 19:17.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Полуфиналы

Финал

Примечания

Ссылки 
 Результаты 

200 м, комплексное плавание, женщины